L'humagne peut désigner plusieurs cépages de vigne du canton du Valais en Suisse :
 L'humagne blanche, raisin blanc
 L'humagne rouge, raisin noir